Pariser steht für:

 Bewohner von Paris
 Pariser (Stoßdegen), eine leichte Fechtwaffe
 Pariser, Synonym für Kondom
 Pariser, eine österreichische Brühwurstsorte, siehe Extrawurst
 Pariser, kurz für Pariserbrot, siehe Baguette
 Pariser, kurz für Pariser Messer, einen Kugelausstecher für Obst

Pariser ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Pariser (1890–1965), österreichischer Volksbildner und Übersetzer
 Eli Pariser (* 1980), US-amerikanischer politischer Aktivist und Autor
 Käte Pariser (1893–1953), deutsch-australische Zoologin und Chemikerin
 Rudolph Pariser (* 1923), US-amerikanischer Chemiker

Siehe auch:
 Parisier, keltischer Stamm